Ouargaye peut désigner :

Toponymes 
 Ouargaye, la ville chef-lieu du département et la commune urbaine de Ouargaye, dans la province du Koulpélogo et la région du Centre-Est au Burkina Faso ;
 Ouargaye, un village du département et la commune rurale de Toéni , dans la province du Sourou et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.